По результатам голосования читателей официального журнала ФИФА, проведённого в январе 2000 года.

См. также 
 Лучшие клубы XX века по версии журнала kicker
 Самые лучшие футбольные клубы XX века по версии IFFHS.

Примечания 

Футбольные награды
Награды ФИФА